Pannonia steht für:
 Pannonia (Provinz), römische Provinz
 Pannonia (Zeitschrift), burgenländische Kulturzeitschrift
 Pannonia (Motorrad), ungarische Motorradmarke
 Pannonia Filmstudio, ungarisches Animations- und Synchronstudio
 (1444) Pannonia, Asteroid des Hauptgürtels
 Pannonia (Schiff), britischer Ozeandampfer

Siehe auch:
 Pannonia inferior
 Pannonien, historische Landschaft in Westungarn
 Pannonisches oder Plattensee-Fürstentum
 Pannonische Tiefebene in Ostmitteleuropa
 Pannonium, Stufe des Miozän 
 Pannonisch